Batar eller Bātar kan syfta på:

 Bātar Ghar – ett berg i Afghanistan
 Batar n'ou Skhoun – en kulle i Marocko
 Kōh-e Dahān-e Batar – ett berg i Afghanistan
 Sungai Air Batar – ett vattendrag i Indonesien